Антоновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Антоновская волость (Сквирский уезд) — в составе Киевской губернии, Сквирский уезд
 Антоновская волость (Васильсурский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Васильсурский уезд
 Антоновская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии, Ирбитский уезд
 Антоновская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии, Пирятинский уезд
 Антоновская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии, Весьегонский уезд
 Антоновская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии, Елисаветградский уезд
 Антоновская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии, Херсонский уезд
 Антоновская волость (Черниговский уезд) — в составе Черниговской губернии, Черниговский уезд